Javier Gómez – hiszpański triathlonista
 Javier Gómez – argentyński aktor